

Etnici
Borghesi – abitanti di Borgo Mantovano
Borghesi – abitanti di Borgo di Terzo
Borghesi – abitanti di Sansepolcro

Persone

Borghesi
 Antonio Borghesi (1949) – politico italiano
 Bartolomeo Borghesi (1781-1860) – numismatico ed epigrafista italiano
 Diomede Borghesi (1540-1598) – letterato italiano
 Giovan Battista Borghesi (1790-1846) – pittore italiano
 Giovanni Ventura Borghesi (1640-1708) – pittore e architetto italiano
 Ilaria Borghesi (1995) – calciatrice italiana
 Letizia Borghesi (1998) – ciclista su strada italiana
 Niccolò Borghesi (1438-1500) – umanista e letterato, importante personalità politica della Repubblica di Siena, membro della famiglia Borghesi (o Borghese)
 Stefano Borghesi (1977) – politico italiano
 Tiberio Borghesi (1720-1792) – arcivescovo cattolico italiano
 Vittorio Borghesi (1921-1982) – musicista italiano

Cognomi composti
 Scipione Borghesi Bichi (1801-1877) – imprenditore e politico italiano

Sociologia 
 Borghesi, persone appartenenti alla Borghesia

Storia di famiglia
Borghese o Borghesi,  nobile famiglia senese trapiantata a Roma